James Quayle ist der Name folgender Personen:

* James C. Quayle (1921–2000), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 James Danforth Quayle (* 1947), US-amerikanischer Politiker, 44. Vizepräsident der USA, siehe Dan Quayle